

Toponyme
 Berraute, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Domezain-Berraute ;
 Domezain-Berraute, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme